Аржанг (также «Эртенг») — легендарная священная книга последователей Мани, по преданию, широко известная в Иране и Средней Азии. Эта книга была украшена прекрасными миниатюрами, поэтому в персидской поэзии «Аржанг» стал символом совершенной красоты и изящества. Позднее книга с изображениями превратилась в народном воображении в картинную галерею. Персидский историограф искусства Дуст Мухаммад (XVI в) пишет о создании «Аржанга» следующее:

Когда солнце небосвода пророчества, четвертый из пророков твердо исполняющих веление бога о научении людей истинной вере, Иисус, сын Марии, стал соседом величайшего светила на четвертой сфере этой семиэтажной башни, на звание пророка стал претендовать Мани. И эту претензию он обосновал людям, облачив в форму искусства изображения. Люди потребовали у него чуда. Взяв один зар шелка, он пошел в пещеру и приказал, чтобы двери пещеры замуровали, и когда прошел год его уединения, вышел оттуда, и показал шелк с такими изображениями людей, животных, деревьев, птиц, и разных фигур, которые можно нарисовать только в зеркале разума глазами мечты и то только в картинах воображения и фантазии, в мире же реальном на страницах возможности посадить невозможно. Близорукие люди, у которых зеркало злобных сердец из-за крайней темноты не могло стать местом проявления света ислама, были обольщены рисунками его игрушки. И его разрисованный шелк, названный «скрижалями Аржанга» считали образцом.

В современном Таджикистане под этим названием проводятся фестивали, выставки картин и т. д.

Название 
Коптское наименование книги — Eikōn (эйкон) происходит от греческого слова, обозначающего «образ». В иранских языках: ,  Aržang или Ārzhang, парф. dw bwngʾhyg [dō bunɣāhīg] в значении «основательный». Китайский вариант, по мнению учёных, происходит от парфянского  bungahig — tamёn-ho-i или damen heyi, т. е. «Изображение (tu) двух великих начал (tsung)». Уйгурское название «Ики йылтыз ном» (Священная книга двух основ).

Также известна как «книга изображений».

Примечания 

Манихейство
Литература Ирана
Манихейские тексты